Oromo bezeichnet:

 Oromo (Ethnie), ein Volk in Äthiopien, Afrika
 Oromo (Sprache), die Sprache der Oromo

Siehe auch:
 Oromo People’s Congress (abgekürzt OPC; Oromo: KUO), politische Partei in Äthiopien